Nørremarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørremarken (Døstrup Sogn) – en bebyggelse i Døstrup Sogn
 Nørremarken (Haverslev Sogn) – en bebyggelse i Haverslev Sogn
 Nørremarken (Sæby Sogn) – en bebyggelse i Sæby Sogn
 Nørremarken (Tarm Sogn) – en bebyggelse i Tarm Sogn
 Nørremarken (Varde Sogn) – en bebyggelse i Varde Sogn
 Nørremarken (Vejle) – en bebyggelse i Nørremarks Sogn
 Nørremarken (Ribe) – en bebyggelse i Ribe